Fighting Network Rings или в сокращённом варианте просто RINGS — японская спортивная организация, занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам. Основана в 1991 году популярным японским реслером Акирой Маэдой. Первое время специализировалась на японском реслинге пуроресу, начиная с 1995 года сменила направленность в сторону ММА и продолжает активно работать в этой отрасли по сей день.

Изначально в состав RINGS входили бывшие члены прекратившего своё существование реслинг-промоушена Universal Wrestling Federation: сам Маэда, Мицуя Нагаи, Киёси Тамура, Хиромицу Канэхара, Кэнъити Ямамото и пр. Позже, когда организация сменила направленность, к ней присоединились многие иностранные бойцы, исповедующие различные боевые стили. В их числе такие знаменитости как Рэнди Кутюр, Дэн Хендерсон, Антониу Родригу Ногейра, Алистар Оверим, Рикарду Арона, Волк-хан, Андрей Копылов, Михаил Илюхин, Бозигит Атаев, Николай Зуев, Крис Хейзмен, Ренату Собрал, Цуёси Косака, Эгидиюс Валавичюс и многие другие. Именно в RINGS в 2000 году начал профессиональную карьеру выдающийся российский самбист Фёдор Емельяненко — он провёл здесь двенадцать поединков и завоевал титул чемпиона в абсолютной весовой категории.

Первые турниры RINGS проходили преимущественно в Японии и иногда в Нидерландах, но впоследствии неоднократно проводились во многих других странах по всему миру: России, США, Австралии, Ирландии, Грузии, Литве. Характерной особенностью организации являлись частые «матчевые встречи», когда на турнире представители одной страны поочерёдно выходили на ринг против представителей другой, либо против представителей так называемой «сборной мира». В 1997 году компанией Naxat Soft была выпущена одноимённая компьютерная игра для приставки PlayStation.

В начале 2000-х годов RINGS постепенно начала уступать в конкурентной борьбе более успешному японскому промоушену Pride Fighting Championships, который методично переманивал к себе всех главных звёзд, и к 2002 году организация фактически прекратила свою деятельность на территории Японии — турниры по франшизе по-прежнему продолжали проводиться в Европе, но уже с меньшим размахом. Большинство бойцов RINGS вернулись обратно в пуроресу, некоторые перешли в новую полупрофессиональную организацию смешанных единоборств ZST, тогда как сам Акира Маэда в период 2005—2007 работал управляющим в бойцовской организации Hero's.

Когда в 2008 году Hero’s расформировалась, а на её основе появилась организация Dream, Маэда решил вернуться к своему забытому бренду RINGS и вновь начал организовывать бойцовские шоу в Японии — с этого времени турниры регулярно проходят под заголовком The Outsider, в основном с участием малоизвестных и начинающих японских бойцов.

Турниры по ММА

Примечания

Ссылки 
 RINGS — список бойцовских турниров в базе данных Sherdog

Организации, основанные в 1991 году
Организации ММА
Спортивные организации Японии
Реслинг-промоушены Японии